Volksgarten steht für:
 Volksgarten, öffentliche Parkanlage für das Volk, dort auch Liste von Volksgärten
 Gastwirtschaft Volksgarten (Heilbronn), Gastwirtschaft in gleichnamigem denkmalgeschützten Gebäude in Heilbronn

Siehe auch:
 Eisarena Volksgarten, anderer Name für die Eisarena Salzburg
 Haltepunkt Düsseldorf Volksgarten, S-Bahnhof in Düsseldorf
 Naturschutzgebiet Volksgarten-Bungtwald-Elschenbruch, Naturschutzgebiet in Mönchengladbach
 Öffentliche Bedürfnisanstalt im Volksgarten, denkmalgeschützte Toilettenanlage in Wien